Alue Rambong (Baktiya), een plaats in Indonesië
Alue Rambong (Juli), een plaats in Indonesië
Alue Rambong (Peureulak), een plaats in Indonesië